British Open 2021 () — профессиональный снукерный рейтинговый турнир, который проходил с 16 по 22 августа 2021 года в английском Лестере. Этот турнир стал 27 в истории British Open, но первым за последние 17 лет. Также этот турнир был 2-м рейтинговым турниром сезона 2021/2022.

Формат 
Все раунды в турнире были сыграны после случайной жеребьевки: это нарушает традицию большинства рейтинговых турниров, использующих жеребьевку посева в формате турнира на выбывание. Первые четыре раунда с 1/64 по 1/8 были сыграны из пяти фраймов, четвертьфиналы и полуфиналы из семи фраймов, а финал из одиннадцати фраймоа.

Действующий чемпион англичанин Джон Хиггинс будет защищать свой титул.

Призовой фонд 

 Победитель 100,000 £
 Финалист 45,000 £
 Полуфиналисты 20,000 £
 Четвертьфиналисты 12,000 £
 1/8 финала 7,000 £
 1/16 финала 5,000 £
 1/32 финала 3,000 £
 Высший брейк(сенчури): TBC 5,000 £
 Всего: 470,000 £

Основной турнир 
(а) - спортсмен любитель, т.е снукерист не входит в мейн-тур в этого сезона.
(w/d) - спортсмен снялся с турнира.(w/o) - спортсмен прошёл в следующий раунд без матча.

Верхняя часть

Секция 1 
Джейми О’Нилла заменил Дилан Эмери из-за положительного текста на COVID-19.
{{16TeamBracket 
|RD1=1/64Матчи до 3 побед
|RD2=1/32Матчи до 3 побед
|RD3=1/16Матчи до 3 побед
|RD4=1/8Матчи до 3 побед
|group1=
|group2=
|group3=
|subgroup1=
|subgroup2=
|subgroup3=
|subgroup4=
|team-width=

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= Дилан Эмери (a)
|RD1-score01=0 —65—84—97—60|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Гао Ян (72)
|RD1-score02=85—69—1 —0 —40

|RD1-seed03=1
|RD1-team03= Майкл Джадж (102)
|RD1-score03=49 —0 —80—45
|RD1-seed04=3|RD1-team04= Эндрю Паджетт (97)
|RD1-score04=81—79—8 —70

|RD1-seed05=3
|RD1-team05= Дэвид Гилберт (20)
|RD1-score05=67—135—68|RD1-seed06= 0
|RD1-team06= Мэттью Стивенс (33)
|RD1-score06=1 —0  —35

|RD1-seed07=1
|RD1-team07= Чжан Аньда (98)
|RD1-score07=8 —14—135—19
|RD1-seed08=3|RD1-team08= Джон Эстли (a)
|RD1-score08=67—56— 0 —75

|RD1-seed09=3
|RD1-team09= Лян Вэньбо (24)
|RD1-score09=84—73—52—81|RD1-seed10= 1
|RD1-team10= Симон Лихтенберг (68)
|RD1-score10=39—1 —59—31

|RD1-seed11=2
|RD1-team11= Бен Вулластон (43)
|RD1-score11=49—69—65— 8  — 0
|RD1-seed12=3|RD1-team12= Хаммад Миа (110)
|RD1-score12=77—64—22—122—99

|RD1-seed13=2
|RD1-team13= Барри Хокинс (10)
|RD1-score13=61— 0 —140—35—59
|RD1-seed14=3
|RD1-team14= Люка Бресель (36)
|RD1-score14=56—118— 0 —64—64|RD1-seed15=1
|RD1-team15= Энтони Макгилл (13)
|RD1-score15=21—111—46—34
|RD1-seed16=3|RD1-team16= Жао Джанбо (71)
|RD1-score16=76— 6 —65—68

|RD2-seed01=2
|RD2-team01= Дилан Эмери (a)
|RD2-score01=75—27—73—33— 1
|RD2-seed02=3
|RD2-team02= Эндрю Паджетт (97)
|RD2-score02=29—55— 2—66—76|RD2-seed03=3|RD2-team03= Дэвид Гилберт (20)
|RD2-score03=82—72—26—79
|RD2-seed04= 1 
|RD2-team04= Джон Эстли (a)
|RD2-score04=28—51—76— 6

|RD2-seed05=1
|RD2-team05= Лян Вэньбо (24)
|RD2-score05= 0 —34—95—32
|RD2-seed06=3
|RD2-team06= Хаммад Миа (110)
|RD2-score06=82—86— 0 —72|RD2-seed07=3|RD2-team07= Люка Бресель (36)
|RD2-score07=110—117—48—60
|RD2-seed08= 1
|RD2-team08= Жао Джанбо (71)
|RD2-score08= 6 — 1 — 70 — 6

|RD3-seed01= 0
|RD3-team01= Эндрю Паджетт (97)
|RD3-score01=51—30—52
|RD3-seed02= 3
|RD3-team02= Дэвид Гилберт (20)
|RD3-score02=74—71—62|RD3-seed03=3|RD3-team03= Хаммад Миа (110)
|RD3-score03=69—92— 9—69
|RD3-seed04= 1
|RD3-team04= Люка Бресель (36)
|RD3-score04= 1 —11—69—17

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= Дэвид Гилберт (20)
|RD4-score01=86—85—75|RD4-seed02= 0
|RD4-team02= Хаммад Миа (110)
|RD4-score02=34— 0 — 1 
}}

 Секция 2 

 Секция 3 

 Нижняя часть 
 Секция 5 

 Секция 6 

 Финальная часть 

 Финал 

 Сенчури 
показаны сенчури только основного турнира

Всего сотенных серий:32'''

Ссылки 

2021
2021 год в снукере